De Silo (Zoetermeer), kerkgebouw in Zoetermeer
 De silo (Leuven), historisch gebouw in Leuven